Tántalo puede referirse a:
 Tántalo, elemento químico.
 Tántalo, aguafuerte de la serie Los Caprichos realizado por el pintor español Francisco de Goya y Lucientes.
Tántalo, especies de aves del género Mycteria, de la familia de las cigüeñas.
También puede hacer referencia a varios personajes en la mitología griega:
 Tántalo, hijo de Zeus y la oceánide Pluto.
 Tántalo, hijo de Broteas o de Tiestes.
 Tántalo, uno de los Nióbides, hijos de Níobe (por tanto nietos del primer Tántalo) y Anfión.
 Tántalo, nombre por el que también se conocía a Talos, el sobrino de Dédalo.

Enlaces externos